Pontiac Tempest (1960) – samochód klasy wyższej produkowany w latach 1960–1970.
 Pontiac Tempest (1987) – samochód klasy średniej produkowany w latach 1987–1991.